Fargues (Gironde)
Fargues (Landes)
Fargues (Lot)
ook:
Fargues-Saint-Hilaire,  Gironde
Fargues-sur-Ourbise,  Lot-et-Garonne